Михаил Иванович Матросов — советский военно-морской деятель, инженерный работник, преподаватель, начальник учебного отдела Учебного Краснознамённого отряда подводного плавания имени С. М. Кирова, инженер-капитан 1-го ранга (1940).

Биография 
Русский, беспартийный, в РККФ с ноября 1917. Участник Гражданской войны на Краснознамённом Балтийском флоте с 1919 по 1920. В 1940 старший преподаватель спецпредметов ВСККС подводного плавания (УОПП им. С. М. Кирова). В годы Великой Отечественной войны начальник учебного отдела Учебного Краснознамённого отряда подводного плавания имени С. М. Кирова.

Из аттестации: Дисциплинированный и тактичный офицер. Умело руководит учебным процессом в отряде. Имеет научные труды. Требователен и заботлив о подчинённых. В своей работе достиг хороших результатов.

Звания 
 Инженер-флагман 3-го ранга (26 апреля 1940);
 Инженер-капитан 1-го ранга (8 июня 1940).

Награды 
 Орден Ленина (1945);
 Орден Красного Знамени (1944);
 Орден «Знак Почёта» (1939);
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии»;
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Публикации

Литература

Примечания

Ссылки 
 Список инженер-флагманов флота, инженер-флагманов 1-го ранга, инженер-флагманов 2-го ранга, инженер-флагманов 3-го ранга МС РККА СССР (1935—1940)

Участники Гражданской войны в России (красные)
Моряки Великой Отечественной войны